Upitne zamjenice jednake su kao i odnosne zamjenice, a razlikuju se samo po upotrebi. Upitne i odnosne zamjenice: tko, što, koji, čiji, kakav, kolik. Upitne se od odnosnih razlikuju po tome što dolaze samo u pitanjima te tako zamjenjuju odgovor, odnosno riječ koja se očekuje kao odgovor.

Sklonidba upitnih zamjenica 

Na isti se način mijenja zamjenica "čiji"

Zamjenice kakav i kolik mijenjaju se kao određeni i neodređeni pridjevi.

 Vrste riječi